Фор-де-Франс (, ант. креол. Fodfwans) — місто та муніципалітет у Франції, адміністративний центр заморського департаменту Мартиніка. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 7000 км на південний захід від Парижа.

Міжнародний аеропорт Фор-де-Франс має назву «Аеропорт Мартиніки імені Еме Сезера» (фр. Aéroport Martinique — Aimé Césaire).

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 36002 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 84906,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Клімат

Уродженці 
 Лоїк Шове (*1988) — відомий французький футболіст, воротар.

 Грегорі Пастель (*1990) — відомий французький футболіст, півзахисник.

 П'єр-Ів Полома (*1993) — відомий французький футболіст, захисник.

Галерея зображень

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мартиніка
 Міжнародний аеропорт Еме Сезер

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Фор-де-Франс
 Офіційний сайт Туристичне бюро муніципалітету Фор-де-Франс

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Мартиніка
Мартиніка